Garypoidea är en överfamilj av spindeldjur. Garypoidea ingår i ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Garypoidea 500 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Garypoidea